Almanach českých šlechtických rodů je genealogická a heraldická příručka, která svou koncepcí navazuje na Gothajský almanach. Tmavěmodrá řada zahrnuje baronské, hraběcí a knížecí rody, které byly povýšeny do šlechtického stavu před rokem 1918 a které sídlily v českých zemích. Nechybí ani rodové větve panovnického rodu Habsburků. Almanach sestavil Vladimír Pouzar (1951–2013) za spolupráce Františka Lobkowicze (1927–1998), Petra Maška (* 1959), Huga Mensdorff-Pouilly (* 1929) a Pavla R. Pokorného (1947–2014). Almanach vychází nepravidelně. Poprvé vyšel svazek 1996, poté 1999, dále publikace vycházela každé dva roky do svazku 2011, po smrti Vladimíra Pouzara a Pavla R. Pokorného almanach vyšel už jen v roce 2016 (svazek 2017). Každé heslo obsahuje erb, stručný přehled historie s důrazem na povýšení rodu, popis erbu, rodokmen a literaturu. V devíti dílech almanachu bylo představeno více než 200 šlechtických rodů. Hesla doplňují vývody předků vybraných šlechticů a nekrolog. Almanach vydalo nakladatelství Martin se sídlem v Brandýse nad Labem.

Obdobou publikace je světlemodrá řada Karla Vavřínka Almanach českých šlechtických a rytířských rodů, která se věnuje především rytířským rodům.

Seznam hesel 

Šlechta